Pastau ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Friedrich Georg Ludwig von Pastau (1737–1805), königlich preußischer Generalmajor, Chef des Dragoner-Regiments Nr. 7
 Julius von Pastau (1813–1889), deutscher Arzt in Königsberg i. Pr., Berlin und Breslau